Okręty US Navy o nazwie USS "Andrew Jackson":
 Pierwszy "Andrew Jackson" był kutrem patrolowym, będącym w służbie pod koniec wojny secesyjnej.
 Drugi "Andrew Jackson" (SSBN-619) był okrętem podwodnym typu Lafayette, który był w służbie w latach 1963-1989.

Andrew Jackson